Danmarksserierne 2020-21, den fjerdebedste landsdækkende fodboldturnering i Danmark, og vil i denne overgangsface være inddelt i 4 puljer af hver 11 hold.

Da både 2.division og Danmarksserien til 2021-22 skal reduceres med 4 hold, og da der vanligt kommer 6 hold op fra de lokale serier, skal hele 14 klubber rykke ud.
Efter grundspillets 20 kampe, bliver de 4 øverste i pulje 1 og 2 samlet for at spille om 1 oprykningsplads. Tilsvarende sker for pulje 3 og 4.
De 7 nederste i pulje 1 og 2 samles. Modsat oprykningspuljen møder de kun holdene fra den anden pulje 1 gang. Tilsvarende sker for pulje 3 og 4.
Antallet af nedrykkere fra den ene og den anden slutpulje vil i den sidste ende være geografisk bestemt.

Grundspilspuljer

Pulje 1

League table 

Nyt hold i denne pulje er Husum BK, som vinder af Københavnsserien 2019-20.

Senest opdateret den 23-01-2021

Resultater 
<div style="overflow-x: auto; white-space: nowrap;">

Pulje 2 

Nye hold i denne pulje er Roskilde BK som vinder af Sjællandsserie 1 og Vordingborg IF
som vinder af Sjællandsserie 2.

Grundet skæv fordeling af øst- og vesthold, blev Otterup B&IK lodtrukket blandt de fynske klubber til at deltage idenne pulje.

Senest opdateret den 23-01-2021

Resultater 
<div style="overflow-x: auto; white-space: nowrap;">

Pulje 3 

Nye hold i denne pulje er B.1913 som vinder af Fynsserien 2019-20 og Horsens fS
som vinder af Jyllandsserie 1, samtRingkøbing IF, der rykkede ned fra 2. division.

Viby IF blev flyttet over fra pulje 4 - efter lodtrækning blandt de århusianske klubber.

Senest opdateret den 30-08-2020

Resultater 
<div style="overflow-x: auto; white-space: nowrap;">

Pulje 4 

Nye hold i denne pulje er Tjørring fra Jyllandsserie 2 og Vejgaard
som nedrykker fra 2.division.

Herning Fremad og Silkeborg KFUM er flyttet over fra pulje 3.

Senest opdateret den 30-08-2020

Resultater 
<div style="overflow-x: auto; white-space: nowrap;">

Referencer 

Fodboldsæson 2020-21